Genicourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Génicourt, kommun i departementet Val-d’Oise, 
 Génicourt-sur-Meuse, kommun i departementet Meuse,